Orientierungstag bezeichnet:

 ein- oder mehrtägige Einführungsveranstaltungen in Jugendarbeit und Ausbildung, siehe Orientierungstag (Ausbildung)
 den Tag der Festlegung der Ausrichtung eines Sakralgebäudes auf den tatsächlichen Sonnenaufgang, siehe Ostung